Тодорин До је насеље у Србији у општини Мионица у Колубарском округу. Према попису из 2011. било је 141 становника.

Демографија 
У насељу Тодорин До живи 182 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 48,9 година (46,8 код мушкараца и 50,9 код жена). У насељу има 71 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 3,01.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Мионици
Насељена места у Колубарском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији